

Рибинська сільська рада — сільське поселення, Каменський район, Алтайський край
 Рибинська сільська рада — сільське поселення, Рибинський район, Красноярський край

Рибинська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Волноваський район
 Рибинська сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівська область, Корюківський район